Dewar ist ein ursprünglich schottischer Familienname folgender Personen:

 Andrew Dewar (* 1981), britischer Organist und Hochschullehrer
 Andrew Raffo Dewar (* 1975), US-amerikanischer Jazzmusiker und Hochschullehrer
 Arthur Dewar, Lord Dewar (1860–1917), schottischer Politiker und Richter
 Donald Dewar (1937–2000), schottischer Politiker und Premierminister
 James Dewar (1842–1923), schottischer Physiker und Chemiker
 Dewargefäß, ein verspiegeltes, doppelwandiges, evakuiertes Glas- oder Edelstahlgefäß
 Marion Dewar (1928–2008), Bürgermeisterin von Ottawa (1978–85) und kanadische Parlamentsabgeordnete (1986–88)
 Michael Dewar (1918–1997), US-amerikanischer theoretischer Chemiker
 Neil Dewar (1908–1982), schottischer Fußballspieler
 Paul Dewar (1963–2019), kanadischer Parlamentsabgeordneter, Sohn von Marion Dewar
 Robert Dewar (1945–2015), US-amerikanischer Informatiker
 Thomas Robert Dewar, 1st Baron Dewar (1864–1930), in den Adelsstand erhobener schottischer Unternehmer (Whiskydestillerie); britischer Parlamentsabgeordneter 1900–1906

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Dewar (Iowa)
 Dewar (Oklahoma)

Siehe auch:

 Dewar Trophy, ein britischer Innovationspreis des frühen 20. Jahrhunderts, vergeben an ein Automobil mit herausragender Leistung oder Errungenschaften für die Autoindustrie 
 Dewar Cup, ein Preis im US-Fußball
 Dewar Challenge Shield, ein Preis für Radrennfahrer 1904–1928
 Dewargefäß, ein verspiegeltes, doppelwandiges, evakuiertes Glas- oder Edelstahlgefäß
 Dewar-Nunatak, ein Nunatak auf der Adelaide-Insel in der Antarktis
 Mount Dewar, Berg im Coatsland, Antarktika
 Dewar Creek, British Columbia, Kanada